RSTS steht für:
 Rubinstein-Taybi-Syndrom
 RSTS/E, Resource Sharing Timesharing System Extended

RSTS